La Coupe de la Reine de water-polo féminin,
 La Coupe du Roi de water-polo masculin.

Voir aussi 
 La compétition sportive en Espagne.